Джеймс Хэтфилд ():  (1958—2001) — писатель из США.

См. также 
  (1772—1841) — преступник, покушавшийся на жизнь короля Георга III.
 Хетфилд, Джеймс (род. 1963) — американский музыкант, лидер группы «Metallica»